Ripoli ima više značenja:
 Ripoli (Areco)
 Ripoli (Bolonja)
 Ripoli (Kuneo)
 Ripoli (Firenca)
 Ripoli (Piza)
 Ripoli (Teramo)